Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Rogers Cup 2017 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 5. bis 6. August 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 82 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Toronto